Mistrzostwa świata w szachach 1993 – jeden z najbardziej kontrowersyjnych meczy szachowych w historii, pomiędzy obecnym mistrzem świata Garrim Kasparowem i oficjalnym pretendentem Nigelem Shortem, którzy rozegrali swój mecz poza FIDE, oficjalnego światowego organu zarządzającego szachami, i rozegrali swój mecz o tytuł pod auspicjami Stowarzyszenia Zawodowych Szachistów. W odpowiedzi federacja pozbawiła ich praw do tytułu i zdecydowała, że mistrzem świata zostanie zwycięzca meczu Anatolij Karpow – Jan Timman.

Turniej pretendentów 
Czterech ostatnich graczy z turnieju pretendentów 1988-90—Karpow, Timman, Jusupow i Speelman — zostało rozstawionych bezpośrednio do turnieju. Dołączyło do nich 11 najlepszych graczy z turnieju Interzonal. Tych 15 graczy rozegrało serię meczów pretendentów Jeśli mecze były remisowe po przydzielonych partiach, rozgrywano dodatkowe pary szachów szybkich, dopóki jeden z graczy nie objął prowadzenia.

Mecze 1/8 finału zostały rozegrane w Sarajewie (Timman-Hübner i Gelfand-Nikolić), Wijk aan Zee (Korchnoi-Sax i Yusupov-Dolmatov), ​​Rydze (Ivanchuk-Yudasin), Londynie (Short-Speelman) i Ćennaju (Anand-Dreev) w styczniu i lutym 1991. Wszystkie ćwierćfinały rozegrano w Brukselii w sierpniu 1991, oba półfinały w Linares w kwietniu 1992, a finał w San Lorenzo de El Escorial w styczniu 1993.

Mecz o mistrzostwo świata PCA 1993 
Zanim mecz mógł się odbyć, zarówno Kasparow, jak i Short skarżyli się na korupcję i brak profesjonalizmu w FIDE i odeszli od FIDE, aby założyć Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów (PCA), pod którego auspicjami odbywali swój mecz. Mecz zaaranżował w dużej mierze Raymond Keene. Keene zorganizował mecz w Londynie (FIDE zaplanowała aby rozegrać mecz w Manchesterze).

Regulamin przewidywał rozegranie 24 partii. Mecz mógł się skończyć wcześniej jeżeli jeden z zawodników zdobędzie 12½ lub 13 punktów. Kasparow osiągnął 12½ punktów po 20 partiach i został mistrzem świata PCA.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Mecz o mistrzostwo świata PCA 1993
|-
! !! Ranking !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! Razem
|-
| align=left |  Garri Kasparow || 2815
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 12½
|-
| align=left |  Nigel Short || 2665
|style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ 
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 7½
|}

Mecz o mistrzostwo świata FIDE 1993 
W wyniku nieautoryzowanego meczu PCA, FIDE odebrała Kasparowowi tytuł, usunęła jego i Shorta z ich list rankingowych i zorganizowała „oficjalny” mecz pomiędzy Timmanem i Karpowem, których Short pokonał odpowiednio w finale i półfinale turnieju pretendentów. Mecz FIDE został rozegrany w trzech miastach w Holandii: Zwolle, Arnhem, Amsterdamie i jednym w Indonezji: Dżakarcie od września do listopada 1993 roku.

Regulamin przewidywał rozegranie 24 partii. Mecz mógł się skończyć wcześniej jeżeli jeden z zawodników zdobędzie 12½ lub 13 punktów. Karpow osiągnął 12½ punktów po 21 partiach i został mistrzem świata FIDE.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Mecz o mistrzostwo świata FIDE 1993
|-
! !! Ranking !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Razem
|-
| align=left |  Jan Timman || 2620
| 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ || 8½
|-
| align=left |  Anatolij Karpow || 2760
|style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 12½
|}

Przypisy 

1993
1993 w sporcie